

Palmarès

Squadra 

Monaco: 2020-21

Individuale 
Eurocup Finals MVP: 1
Monaco: 2020-21

Collegamenti esterni